Ву́лиця Самі́йла Вели́чка (також Ву́лиця Вели́чка) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Самійла Величка — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Самійла Величка — вулиця в Ковелі.
 Вулиця Величка — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Самійла Величка — вулиця у Львові.
 Вулиця Самійла Величка — вулиця у Тахтауловому.

Провулки 
 Провулок Самійла Величка — провулок у Старокостянтинові.

Вулиці, названі на честь людей